Сезон 1995/96 стал для «Манчестер Юнайтед» четвёртым сезоном в Премьер-лиге, и 21-м сезоном непрерывного выступления в высшем дивизионе английского футбола. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл «дубль»: Премьер-лигу и Кубок Англии, став первым английским клубом, которому удалось сделать это дважды. Это достижение является даже ещё более значимым, учитывая тот факт, что перед началом сезона был продан ряд опытных футболистов — Пол Инс, Марк Хьюз и Андрей Канчельскис — причём клуб не осуществил ни одного крупного приобретения взамен ушедшим игрокам. Вместо этого Алекс Фергюсон доверил место в основном составе юным игрокам — Ники Батту, Дэвиду Бекхэму, Полу Скоулзу и братьям Невиллам, Гари и Филу.

Эрик Кантона вернулся после 9-месячной дисквалификации в начале октября, став по итогам сезона лучшим бомбардиром клуба с 19 голами во всех турнирах, включая победный гол в ворота «Ливерпуля» в финале Кубка Англии. Он также выиграл чемпионскую медаль Премьер-лиги и звание футболиста года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Чемпионский титул был завоёван в последнем туре, когда «Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» Брайана Робсона со счётом 3:0.

По окончании сезона клуб покинули защитники-ветераны Стив Брюс и Пол Паркер. Ближе к концу сезона в прессе появились слухи о том, что «Юнайтед» собирается приобрести в пару Эрику Кантона  нападающего мирового класса (возможно, Алана Ширера) с целью выиграть Лигу чемпионов.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 1995/96

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии 
«Юнайтед» выиграл Кубок Англии в этом сезоне, обыграв в финальном матче «Ливерпуль» со счётом 1:0. По пути к финалу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд», «Рединг», «Манчестер Сити», «Саутгемптон» и «Челси».

Кубок Футбольной лиги 
Как и в предыдущих сезонах, «Юнайтед» выставлял на матчи Кубка Футбольной лиги игроков молодёжного состава и резервистов. В этом сезоне такая тактика не оправдалась, так как «Юнайтед» вылетел из розыгрыша турнира после первого же соперника, «Йорк Сити», уступив ему с общим счётом 4:3.

Кубок УЕФА 

«Ротор» одержал победу по правилу выездного гола

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1995/96 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1995-96
1996
Манчестер Юнайтед